Tribute steht für:
 Tribute (Band), eine schwedische Rockband
 Tribute (Album), ein Live-Album mit Aufnahmen der Musiker Ozzy Osbourne und Randy Rhoads von 1987
 Tribute (Lied), Lied der US-amerikanischen Rockband Tenacious D
 Ein Sommer in Manhattan (Originaltitel: Tribute), kanadische Filmkomödie (1980) von Bob Clark
 Mazda Tribute, ein SUV-Modell des japanischen Automobilherstellers Mazda
 Tribute Automotive, britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Tribut
 Die Tribute von Panem
 Tributealbum
 Tribute-Band